Андрі́й Іва́нович Панечко ( — ) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Панечко Андрій народився 2 лютого 1992 р. у с. Річки Жовківського району Львівської області. Закінчив Річківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів. З 2007 р. до 2010 р. навчався в Рава-Руському професійному ліцею за спеціальністю маляр, штукатур.

Захоплювався спортом, грав за сільський футбольний клуб.

В часі війни — молодший сержант, командир відділення БМП-2, військовослужбовець 24-ї окремої Залізної механізованої бригади (Яворів). Мобілізований у травні, з червня перебував у зоні АТО.

Загинув у зоні бойових дій під час виконання завдання.

Похований з військовими почестями у селі Річки 6 серпня 2014 року. 2017 року пам'ятник освячено та піднято Державний прапор.

Вшанування 
 21 листопада 2014-го у Річківській ЗОШ відкрито меморіальну дошку Андрію Панечку.
 в Річківській школі проводяться меморіальні заходи по вшануванню пам'яті Андрія Панечка.

Примітки

Джерела 
 Панечко Андрій Іванович
 21 листопада у с. Річки біля ЗОШ І-ІІ ступенів відбулась урочиста церемонія на честь вшанування пам'яті Героя України Андрія Панечка
 Рава-Руському професійному ліцею — 50 років

Уродженці Жовківського району
Поховані в Жовківському районі